Nicolaï ist der Familienname folgender Personen:

 Aimar-Charles-Marie de Nicolaï (1747–1794), französischer Beamter des Ancien Régime
 Antoine Chrétien de Nicolaï (1712–1777), Marschall von Frankreich
 Atzo Nicolaï (1960–2020), niederländischer Politiker (VVD)
 Henri Nicolaï (1929–2019), belgischer Geograph 
 Robert Nicolaï (* 1945), französischer Linguist

Weiteres:
 René Nicolaï, Baumschule

Siehe auch:
 Nicolai